Dimpfl steht für:
 Dimpfl (Georgenberg), Ortsteil der Gemeinde Georgenberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Dimpfl (Kirchdorf), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf (bei Haag in Oberbayern), Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Dimpfl ist der Familienname folgender Personen:
 Thomas Dimpfl (* 1961), deutscher Gynäkologe

Siehe auch:
 Dimpfel